Ранчо ла Илусион има више значења:

 Ранчо ла Илусион (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Илусион (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Илусион (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Илусион, Ла Каса дел Манантијал (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо ла Илусион (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Илусион (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Илусион, Серо дел Колорадито (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ла Илусион (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику